Hiekel heißt der
 ehemalige Motorrad-Hersteller Maschinenfabrik Curt Hiekel (1925–1932) aus Leipzig-Thekla

Hiekel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hiekel (* 1989), deutscher Filmproduzent und Filmemacher, Preisträger des Ingrid-Von-Reyher-Preises 2012
 Isabell Hiekel (* 1963), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Jörn Peter Hiekel (* 1963), deutscher Musikwissenschaftler
 Matthias Hiekel (1956–2018), deutscher Fotograf
 Stefan Hiekel (* 1986) deutscher Pflanzenphysiologe und Mikrobiologe

Siehe auch:
 Hiegel